NGC 4563 (другие обозначения — MCG 5-30-33, PGC 42030) — галактика в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4563
Волосы Вероники (созвездие)